Mistrzostwa Świata U-18 w Piłce Ręcznej Kobiet 2018 – siódme mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat osiemnastu. Odbył się w dniach 7–19 sierpnia 2018 roku w dwóch halach w Kielcach. Tytułu zdobytego w 2016 roku broniła reprezentacja Rosji.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane podczas kongresu IHF w listopadzie 2015 roku w Soczi. Oficjalne aplikacje złożyły Polska i Słowacja, ta druga wycofała ją jednak już w trakcie kongresu, toteż delegaci jednogłośnie przyjęli polską kandydaturę, a ZPRP na gospodarzy zawodów wskazał cztery miasta – Wrocław, Zieloną Górę, Lubin i Głogów. Ostatecznie turniej zorganizowano w dwóch halach w Kielcach, a umowę w kieleckim ratuszu z przedstawicielami światowej federacji podpisali Wojciech Lubawski i Andrzej Kraśnicki.

W mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników trzy miejsca przeznaczone dla Azji, Oceanii i Ameryki otrzymały następnie odpowiednio reprezentacja Słowacji, Chorwacji i (po odmowie innych amerykańskich drużyn) Austria. Losowanie grup zostało zaplanowane na 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie IHF w Bazylei, przed nim zespoły zostały podzielone na sześć koszyków, a w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech sześciozespołowych grup, a czołowa czwórka z każdej z grup awansowała do czterorundowej fazy pucharowej; rozkład gier opublikowano pod koniec maja 2018 roku.

Spośród piętnastu europejskich zespołów do czołowej szesnastki zawodów awansowało trzynaście, zaś do ćwierćfinałów siedem. W finałowej czwórce znalazły się Korea Południowa, Rosja, Szwecja i po raz pierwszy Węgry, te ostatnie kontynuowały dobrą passę awansując do finału, gdzie zmierzyły się z obrończyniami tytułu. W tym pojedynku triumfowały Rosjanki, jako pierwsze w historii zdobywając trzeci tytuł mistrzyń świata w tej kategorii wiekowej, brąz ponownie zdobyły zaś Koreanki.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe. W każdym spotkaniu wybierana była natomiast najlepsza zawodniczka każdego z zespołów.

Turniej był transmitowany w Internecie, zaś wstęp na hale był bezpłatny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2018
2018 w piłce ręcznej
2018 w polskim sporcie
Piłka ręczna w Polsce
Zawody sportowe w Kielcach
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce